Tierie-Chol – jezioro w azjatyckiej części Rosji, w południowo-wschodniej Tuwie
 Torie-Chol – jezioro na granicy rosyjsko-mongolskiej, w Kotlinie Uwskiej